Par ordre alphabétique :
 Ryan Camenzuli (né en 1994), joueur de football maltais ;
  (né en 1979), joueur de football maltais.

Homonymie de patronyme maltais